Anthony Floch – rugbista a 15 francese
 Fanch ar Floch – figura della mitologia bretone
 Jean-Marie Floch – semiologo e pubblicitario professionista francese
 Louis Floch – calciatore francese

Pagine correlate

Le Floch